Гизела Агнесса фон Рат (; 9 октября 1669, Клайнвюлькниц — 12 марта 1740, Нинбург) — немецкая дворянка, княгиня Ангальт-Кётенская, рейхсграфиня Нинбургская с 1694 года. Регент Ангальт-Кётена в 1704—1715 годах при сыне Леопольде.

Биография 
Гизела Агнесса происходила из старинного рода поместных дворян лютеранского вероисповедания. Отец — Бальтазар Вильгельм фон Рат являлся наследным владельцем Клейвюлькница, мать Магдалена Доротея — из рода Вутенау. Дед Гизелы Агнессы Вильгельм фон Рат служил командиром в войсках Ангальт-Кётена в Тридцатилетнюю войну под началом князя Людвига I Ангальт-Кётенского.

Принц Эмануэль Лебрехт Ангальт-Кётенский ещё в юности влюбился в Гизелу Агнессу фон Рат. Его мать княгиня Элеонора поначалу пыталась препятствовать этой неравнородной связи и отправила Гизелу Агнессу к сестре в Штадтхаген. После прихода к власти князь Эмануэль Лебрехт незамедлительно вернул Гизелу Агнессу в Кётен и женился на ней без всякой огласки 30 сентября 1692 года.

Тайно совершённое морганатическое венчание князя реформистского вероисповедания с лютеранкой из низшего дворянства вызвало большой протест со стороны реформистской церкви и княжеского дома. Потомки Эмануэля Лебрехта и Гизелы Агнессы по мужской линии были официально признаны ангальтским князьями только в 1698 году, императорское утверждение признания последовало в 1699 году. Все представители княжеской, а впоследствии и герцогской династии Ангальт-Кётена являются потомками этого неравнородного брака по любви.

В 1694 году император Леопольд I возвёл Гизелу Агнессу фон Рат в рейхсграфини Нинбургские, в 1699 году супруг Эмануэль Лебрехт передал в пожизненное личное владение супруги город, земли и дворец Нинбурга.

Герцог Эмануэль Лебрехт ещё при жизни назначил супругу опекуном сына Леопольда. После смерти Эмануэля Лебрехта в 1704 году Гизела Агнесса вступила в свои полномочия регента Ангальт-Кётена. Она защищала интересы лютеран в Кётене и основала первый лютеранский храм, а также учредила женский монастырь для дворянок. Гизела Агнесса была похоронена в кётенской церкви Святого Якова.

Потомки 
 Август Лебрехт (1693—1693)
 Леопольд (1694—1728), князь Ангальт-Кётена (1704—1728), женат на Фридерике Генриетте Ангальт-Бернбургской, затем на Шарлотте Фридерике Нассау-Зигенской
 Элеонора Вильгельмина (1696—1726), замужем за принцем Фридрихом Эрдманом Саксен-Мерзебургским (1691—1714), затем за герцогом Эрнстом Августом I Саксен-Веймарским (1688—1748)
 Август Людвиг (1697—1755), князь Ангальт-Кётена (1728—1755)
 Гизела Августа (1698—1698)
 Кристиана Шарлотта (1702—1745)

Примечания

Литература 
 Paul Ehrhardt. Gisela Agnes — Bach. Bilder aus Köthens Vergangenheit. — Köthen, 1935.
 Thorsten Heese. Gisela Agnes von Anhalt-Köthen, geb. von Rath — die Fürstinmutter des Bach-Mäzens. // Cöthener Bach-Hefte. — 10 (2002). — S. 141—180.
 Friedrich Heine. Neues über Gisela Agnes. — Cöthen, 1913 (Beiträge zur Anhaltischen Geschichte, Heft 18).
 Gottlieb Krause. Ein Brief des Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau an die verwitwete Fürstin Gisela Agnes zu Anhalt-Köthen. // Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte. — 1 (1877). — S. 482ff.
 Katrin Rawert. Regentin und Witwe. Zeitliche Herrschaft und das Verhältnis zwischen Gisela Agnes von Anhalt-Köthen und ihren Kindern. // Eva Labouvie (Hrsg.), Adel in Sachsen-Anhalt. Höfische Kultur zwischen Repräsentation, Unternehmertum und Familie. — Köln, 2007. — S. 49-77.

Морганатические супруги Асканиев
Княгини Ангальт-Кётенские
Женщины-регенты